Śmiałowski  (cu forma sa feminină Śmiałowska  și forma de plural Śmiałowscy  ) este un nume de familie polonez. A fost menționat pentru prima dată în 1724 și este derivat din adjectivul polonez śmiały, care înseamnă „îndrăzneț”. Printre personalitățile care poartă numele Śmiałowski / Smialowski se află următorii:

 Brendan Smialowski (n. c. 1981), fotograf american
 Igor Śmiałowski (1917–2006), actor polonez
 Karol Grycz-Śmiałowski (1885–1959), preot luteran polonez

Note

Nume de familie poloneze